Ел Пираме има више значења:

 Ел Пираме (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пираме (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пираме, Аројо де ла Онза (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику